Gare de Diou, gare ferroviaire française du département de l'Allier.
 Gare de Diou, ancienne gare ferroviaire française du département de l'Indre

Diou